Le qualificazioni del singolare  del Grand Prix de Tennis de Lyon 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Grand Prix de Tennis de Lyon 2001 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 David Prinosil (primo turno)
 Kristian Pless (primo turno)
 Álex Calatrava (ultimo turno)
 Gianluca Pozzi (Qualificato)

 Cyril Saulnier (ultimo turno)
 Noam Okun (Qualificato)
 Michael Kohlmann (primo turno)
 Christian Vinck (Qualificato)

Qualificati 

 Julien Benneteau
 Christian Vinck

 Noam Okun
 Gianluca Pozzi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2001